Die Bezirksliga Potsdam 1976/77 war die 25. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Sieger der Nord-Staffel wurde der Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga die BSG Chemie Premnitz. Im Süden musste ein Entscheidungsspiel ausgetragen werden, um den Staffelsieger zu ermitteln. Die Zweitvertretung von Motor Babelsberg und die BSG Motor Süd Brandenburg hatten bei gleicher Punktzahl auch die gleiche Tordifferenz. Auf neutralem Platz in Brück gewann Babelsberg deutlich mit 6:1 und qualifizierte sich für die Finalspiele um die Bezirksmeisterschaft. Da Babelsberg nicht aufstiegsberechtigt war, standen die Premnitzer schon vor den Endspielen als Aufsteiger in die übergeordnete DDR-Liga fest. Premnitz sicherte sich den dritten Bezirksmeistertitel nach einem klaren 7:0-Heimsieg und einer anschließenden 2:4-Niederlage in Babelsberg.

Alle vier Aufsteiger der Vorsaison mussten nach einjähriger Zugehörigkeit wieder den Gang in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln antreten. Dies waren aus dem Norden Empor Wusterhausen und Traktor Häsen sowie aus dem Süden electronic Teltow und DEFA Babelsberg. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison alle Sieger der auf fünf Staffeln aufgestockten Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben Rot-Weiß Kyritz (Staffel A) und dem Vorjahresabsteiger Dynamo Königs Wusterhausen (Staffel E), gelang dies den Bezirksliganeulingen Medizin Sommerfeld (Staffel B), Lokomotive Ketzin (Staffel C) und Traktor Niemegk (Staffel D).


Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 71.550 Zuschauer (ø 393 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.850 BSG Chemie Premnitz – BSG Motor Rathenow (12. Spieltag)

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Entscheidungsspiel um den Staffelsieg 
Das Entscheidungsspiel um den Staffelsieg fand am Sonntag, den 15. Mai 1977 in Brück auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz vor 1.200 Zuschauern statt.

|}

Torschützenliste

Zuschauer 
In 181 Spielen kamen 38.923 Zuschauer (ø 215 pro Spiel) in die Stadien.

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 21. Mai 1977 vor 700 Zuschauern im Premnitzer Stadion der Chemiearbeiter statt. Die Tore erzielten in der 1. Halbzeit Bernd Rosenberg und Reinhard Gottong mit einem Hattrick. In der 2. Halbzeit traf noch einmal Gottong und zweimal Alfons Neuendorf. Das Rückspiel stieg eine Woche später am Samstag, den 28. Mai 1977 im Karl-Liebknecht-Stadion von Babelsberg.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1976/77